Llista de masies i altres construccions relacionades de municipi de Lleida.

Vegeu també 
 Llista de monuments de Lleida

Lleida
 Lleida
Edificis de Lleida